Праздник:
 Праздник — день торжества, установленный в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь.